Freimann bezeichnet:
 Freimann, ein Münchner Stadtteil
 Freimann (Waging am See), Gemeindeteil von Waging am See im Landkreis Traunstein, Bayern

 Freimann, andere Bezeichnung für einen Scharfrichter

Freimann ist der Familienname folgender Personen:
 Aron Freimann (1871–1948), deutscher Bibliograph, Historiker und Bibliothekar, Sohn von Israel Meir Freimann
 Christoph Freimann (* 1940), deutscher Bildhauer und Grafiker
 Israel Meir Freimann (1830–1884), deutscher Rabbiner, Vater von Aron Freimann
 Jakob Freimann (1866–1937), Rabbiner und Autor

Siehe auch:
 Freymann
 Freiman